Europeiska unionens demografi visar en tätbefolkad union bestående av 27 medlemsstater. Den 1 januari 2018 var befolkningen i EU omkring 512,6 miljoner invånare.

Befolkning efter medlemsstat 
Den medlemsstat med högst befolkning är Tyskland, med ett beräknat invånarantal på omkring 82,1 miljoner människor. Den minst befolkade medlemsstaten i EU är Malta, med omkring 400 000 invånare. Fertiliteten inom EU är låg, med ett snitt på ungefär 1,6 barn per kvinna. De länder med högst fertilitet är Irland med 16,876 födslar per 1 000 invånare per år och Frankrike med 13,013 födslar per 1 000 invånare per år. Tyskland har lägst fertilitet i EU med 8,221 födslar per 1 000 invånare per år.

Områden med störst befolkning 
Europeiska unionen har ett stort antal världsstäder. EU innefattade 13 av de 60 städer som utgjorde 2008 års Global Cities Index, såväl som 16 av de 41 världsstäder som av GaWC klassificerats som "alfa" (inkluderande bland annat  Paris, Milano, Amsterdam och Bryssel). Det följande är en lista över EU:s tio mest befolkade städer, tätorter och storstadsområden:

Befolkningsutveckling

Se även 
 Europas demografi

Referenser

Noter

Vidare läsning

Externa länkar 
 10 Million Europeans – Will Europe's population collapse? 

Europas demografi
Demografi